Plaats in Indonesië
 Karangpatihan (Balong), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Karangpatihan (Pulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java